— японская фамилия.

Персоналии 
 Набэсима — самурайский род.
 Набэсима Ёсисигэ (1664—1730) — 5-й даймё княжества Сага.
 Набэсима Кацусигэ (1580—1657) — 2-й даймё княжества Сага.
 Набэсима Киёфуса (1513—?) — японский военачальник периода Сэнгоку.
 Набэсима Киёхиса (1490—1544) — японский военачальник периода Сэнгоку.
 Набэсима Масасигэ (1606—1687) — 2-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Мицусигэ (1632—1700) — 3-й даймё княжества Сага.
 Набэсима Мотонобу (1695—1714) — 4-й даймё княжества Оги.
 Набэсима Мотосигэ (1602—1654) — 1-й даймё княжества Оги.
 Набэсима Мототакэ (1662—1713) — 3-й даймё княжества Оги.
 Набэсима Мунэнори (1718—1780) — 7-й даймё княжества Сага.
 Набэсима Мунэсигэ (1687—1755) — 6-й даймё княжества Сага.
 Набэсима Наоаки (1782—1861) — самурай княжества Сага.
 Набэсима Наодзуми (1616—1669) — 1-й даймё княжества Хасуноикэ.
 
 Набэсима Наокадзу (1726—1780) — 6-й даймё княжества Оги.
 
 Набэсима Наомаса (1815—1871) — 11-й даймё княжества Сага и деятель периода Мэйдзи.
 
 Набэсима, Наомицу (1872—1943) — японский государственный деятель.
 Набэсима Наонага (1813—1855) — 10-й даймё княжества Касима.
 
 Набэсима Наооки (1730—1757) — 5-й даймё княжества Хасуноикэ.
 Набэсима Наосага (1834—1859) — 12-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Наосато (1718—1770) — 6-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Наосигэ (1537—1619) — японский самурай и даймё.
 
 Набэсима Наотада (1826—1891) — японский государственный деятель, 9-й даймё княжества Хасуноикэ.
 Набэсима, Наотада (1889—1939) — японский государственный деятель и предприниматель.
 
 Набэсима Наото (1858—1910) — японский государственный деятель.
 
 Набэсима Наотора (1856—1925) — японский государственный деятель, 11-й даймё княжества Оги.
 Набэсима Наотэру (1832—1883) — самурай княжества Сага и деятель периода Мэйдзи.
 
 Набэсима Наохидэ (1699—1744) — 5-й даймё княжества Оги.
 
 Набэсима, Наоцугу (1912—1981) — японский государственный деятель.
 Набэсима Наоцунэ (1702—1749) — 4-й даймё княжества Хасуноикэ.
 Набэсима Наоэда (1655—1705) — 4-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Наоюки (1643—1725) — 2-й даймё княжества Хасуноикэ.
 Набэсима, Наоясу (1907—1981) — японский государственный деятель.
 Набэсима Наринао (1780—1839) — 10-й даймё княжества Сага.
 Набэсима Сигэмоти (1733—1770) — 8-й даймё княжества Сага.
 Набэсима Таданао (1613—1635) — японский самурай раннего периода Эдо.
 Набэсима Тадасигэ (1584—1624) — 1-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Харусигэ (1745—1805) — 9-й даймё Саги и 7-й даймё Касимы.
 Набэсима Цунасигэ (1652—1707) — 4-й даймё княжества Сага.

Топоним 
 Набэсима — упразднённая деревня, ныне часть города Сага.
 Набэсима — железнодорожная станция линии Нагасаки.

Другое 
 Набэсима — вид японской керамики.